Argelia, comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia 
Argelia, comune della Colombia nel dipartimento di Cauca;
Argelia, comune della Colombia nel dipartimento di Valle del Cauca.

Altri progetti